Leistungsträger steht für:

 Leistungsträger (Sozialrecht), Körperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts oder Behörden, die für die Erbringung einer Sozialleistung zuständig sind
 eine Person, die eine bestimmte Arbeitsleistung erbringt
 eine gesellschaftliche Leistungselite
 in der Reisebranche die beteiligten Unternehmen als Vertragskunden; siehe Reisebüro #Leistungsträger
 Betriebsangehörige, die im Falle einer betriebsbedingten Kündigung aus der Sozialauswahl herausgenommen werden können; siehe Betriebsbedingte Kündigung #Herausnahme einzelner Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl